Aleksandr Nikolaïevitch Svitov - en russe :  - (né le  à Omsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace évoluant au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute avec l'Avangard Omsk dans la Superliga. Il a été sélectionné par le Lightning de Tampa Bay au premier tour, à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey avec cette équipe lors de la saison 2002-2003, jouant 63 matchs et récoltant 8 points. Au cours de la saison 2003-2004, il a été cédé à l'équipe des Blue Jackets de Columbus en échange de Darryl Sydor.

Lors de la saison 2005-2006, Svitov retourne dans son club formateur. Il remporte la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2004-2005 : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Avangard Omsk || Superliga
| 19 || 3 || 3 || 6 || 45 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || Avangard Omsk || Superliga
| 39 || 8 || 7 || 15 || 115 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Avangard Omsk || Superliga
| 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || Falcons de Springfield || LAH || 11 || 4 || 5 || 9 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Lightning de Tampa Bay || LNH
| 63 || 4 || 4 || 8 || 58 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH
| 30 || 9 || 9 || 18 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2"| 2003-2004 || Lightning de Tampa Bay || LNH
| 11 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|| Blue Jackets de Columbus || LNH || 29 || 2 || 6 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|- 
| 2004-2005 || Crunch de Syracuse || LAH
| 69 || 19 || 23 || 42 || 200 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Avangard Omsk || Superliga
| 33 || 3 || 7 || 10 || 142 || 13 || 4 || 2 || 6 || 10
|- 
| 2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH
| 76 || 7 || 11 || 18 || 145 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Avangard Omsk || Superliga
| 54 || 10 || 10 || 20 || 140 || 4 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 32|| 8|| 8|| 16|| 86|| 6|| 1|| 0|| 1|| 41
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 44|| 7|| 17|| 24|| 95|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 39|| 9|| 10|| 19|| 44|| 20|| 5|| 3|| 8|| 20
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 42|| 10|| 9|| 19|| 10|| 6|| 1|| 2|| 3|| 29
|-
|| 2012-2013 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 27|| 7|| 3|| 10|| 41|| 14|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 50|| 8|| 6|| 14|| 41|| 6|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
|2014-2015 || Ak Bars Kazan || KHL || 47|| 9|| 11|| 20|| 35|| 20|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
| 2015-2016|| Ak Bars Kazan || KHL ||47 ||8 ||6 ||14 ||47 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 57|| 12|| 15|| 27|| 84|| 10|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 40|| 5|| 5|| 10|| 98|| 19|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 1|| 7|| 8|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2018-2019 || Bars Kazan || VHL || 3|| 3|| 0|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||40 || 2 || 10 || 12 || 32 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8

| 179 || 13 || 24 || 37 || 223 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6

Au niveau international

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1982
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Naissance à Omsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion de la Coupe Gagarine